Barmen steht für:

 Barmen, die ehemalige Großstadt Barmen (bis 1929) und den heutigen Wuppertaler Stadtteil
 Barmen (Stadtbezirk), einen Wuppertaler Stadtbezirk
 Barmen (Barmøya), einen Ort auf der Insel Barmøya in der norwegischen Gemeinde Selje
 Barmen (Jülich), einen  Stadtteil von Jülich
 Barmen (Louisiana), einen Ort im Ascension Parish in Louisiana, USA
 Barmen (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht mit Stammsitz auf der Feste Kellenberg in Jülich
 (118173) Barmen, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Gross Barmen, eine Quelle und ein Erholungsgebiet in Namibia
 Barmer Theologische Erklärung, theologisch umgangssprachlich auch „Barmen“